Майк Томчак (, родился в 1962 году) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1985 году. Выступал за команды «Чикаго Беарз», «Грин-Бей Пэкерс», «Кливленд Браунс», «Питтсбург Стилерз».

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Ссылки 
 Статистика игрока

Игроки в американский футбол США
Квотербеки НФЛ
Игроки «Чикаго Беарз»
Игроки «Грин-Бей Пэкерс»
Игроки «Кливленд Браунс»
Игроки «Питтсбург Стилерз»